Estisch voetbalelftal onder 19 (mannen)
 Estisch voetbalelftal onder 19 (vrouwen)